Desa Kedungwaringin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungwaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,26, long 107,27), Jawa Barat, 
 Desa Kedungwaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,50, long 106,79), Jawa Barat, 
 Desa Kedungwaringin (administrativ by i Indonesien, lat -6,57, long 106,78), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar